Лос Онгос има више значења:

 Лос Онгос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Онгос (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику